Миич или Мийич () — сербское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мийич, Душан (род. 1965) — югославский и боснийский футболист, полузащитник, ныне тренер.
 Миич, Предраг (род. 1984) — сербский футболист, полузащитник пермского клуба «Амкар».